Афана́совское се́льское поселе́ние — муниципальное образование Корочанского района Белгородской области России.

Административный центр — село Афанасово.

География 

Афанасовское сельское поселение расположено на левом берегу реки Короча, в 12 километрах от города Короча и 40 километрах от города Шебекино. Поселение находится на южной окраине Среднерусской возвышенности, перепады высот на местности составляют от 140 до 220 метров над уровнем моря.

История 

Согласно истории, первые жители на территории Афанасовского сельского поселения обосновались в начале XVII века. Одним из первых поселенцев был некто Афанасий, в честь которого и было названо село Афанасово, давшее впоследствии наименование всему сельскому поселению.

К началу XX века на территории сельского поселения существовала школа, церковь, торговые лавки. Однако в ходе Великой Отечественной войны население Афанасовского сельского поселения значительно сократилось. Здания школы и церкви были разрушены. Немецкая оккупация на территории сельского поселения продлилась с 30 июня 1942 года по февраль 1943.

В 1954 году на территории современного Афанасовского сельского поселения был организован колхоз «Путь Ильича». К этому же времени относится этап начала активного развития сельского поселения. Наличие плодородных чернозёмных почв, заливных лугов позволило организовать в Афанасовском сельском поселении производство пшеницы, построить мясо-молочную ферму. Славилось Афанасово своими яблоневыми садами. В 1961 году в селе Афанасово была построена новая школа .

К началу девяностых в Афанасовском сельском поселении было пять магазинов (два в селе Афанасово, и по одному в других селах, входящих в состав поселения), детский сад, три школы (полного среднего образования в селе Афанасово, четырёхлетняя в селе Сетное, девятилетняя в селе Нечаево), два медицинских пункта, четыре дома культуры, отделение Почты. В селе Афанасово расположен Памятный знак в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, возведенный в 1968 году, также есть памятные знаки в селах Сетное и Нечаево. К настоящему времени большая часть из этих объектов функционирует, несмотря на тенденцию к спаду количества населения в сельском поселении.

В 2008 году в селе Афанасово запущен реконструированный молочный комплекс на 1000 голов.

Афанасовское сельское поселение образовано 20 декабря 2004 года в соответствии с Законом Белгородской области № 159.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение на сайте Корочанского района
 Сайт Афанасовской средней школы
 Афанасово на сайте Мир путешествий и приключений
 Афанасово на Wikimapia

Сельские поселения Белгородской области
Муниципальные образования Корочанского района